PMR puede referirse a:

 El Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
 Las personas de movilidad reducida, aquellas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa.
 La polimialgia reumática, enfermedad que provoca dolor y rigidez muscular en la región del cuello y en las áreas próximas a hombros y caderas.
 El potencial de membrana, diferencia de potencial a ambos lados de una membrana que separa dos soluciones de diferente concentración de iones, como la que separa el interior y el exterior de una célula.
 PMR446, banda del espectro radioeléctrico de uso libre.

Siglas